Piani ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Antonio Piani (1678–nach 1759), italienischer Violinist und Komponist
 Guglielmo Piani  SDB (1875–1956), italienischer Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Erzbischof

 Orlando Piani (1893–1975), italienischer Bahnradsportler